Borg est un nom propre principalement scandinave et maltais qui peut faire référence à :

Étymologie

Scandinave 
Borg est un mot scandinave qui signifie « château ». Il est issu du vieux norrois borg (génitif borgar) assez polysémique et signifiant « village, ville (souvent fortifié), château, endroit fortifié ». Comme le français bourg, il procède ultimement du germanique commun *burgz. Le germanique *burgz se poursuit également dans les langues germaniques occidentales : anglais borough, allemand Burg, bas allemand Borg, néerlandais burg.

Maltais 
Borg est le  de famille porté sur l'île de Malte. Il est issu d'un terme borġ que l'on trouve dans la combinaison de borġ ġebel (borġ « amas » + ġebel « pierre »), et par extension « village, hameau, fortification ». Borg se prononce « Borj ». Il procède de l'arabe. En arabe, le mot برج (« burj ») signifie « tour ». L'arabe lui-même est un emprunt au grec ancien πύργος (púrgos) « tour, tour de gué » ou au latin burgus , lui-même emprunté au grec πύργος ou au germanique commun burgs ou au germanique oriental 𐌱𐌰𐌿𐍂𐌲𐍃 (baurgs).

Patronyme 

 Åke Borg (1901-1973), nageur suédois ;
 Anders Borg (1968-), homme politique suédois ;
 Anita Borg (1949-2003), informaticienne américaine ;
 Ariane Borg (1915-2007), comédienne française ;
 Arne Borg (1901-1987), nageur suédois ;
 Axel Leonard Borg (1847-1916), peintre suédois ;
 Björn Borg (1956-), joueur de tennis suédois ;
 Björn Borg (natation) (1919-2009), nageur suédois ;
 Brita Borg (1926-2010), actrice, chanteuse, meneuse de revue suédoise ;
 Carl-Oscar Borg (1876-1947), peintre et réalisateur américain ;
 Charmaine Borg (1990-), femme politique québécoise ;
 Christabelle Borg (1992-), auteure-compositrice-interprète maltaise ;
 Dominique Borg (1945-2022), costumière et actrice française ;
 Elsi Borg (1893-1958), architecte finlandais ;
 Gérard Borg (1926-), hypnotiseur, navigateur et écrivain français ;
 Hasse Borg  (1953-), joueur de football suédois ;
 Jean-Louis Borg (1964-), entraîneur de basket-ball français ;
 Jacob Borg (1991-), footballeur maltais ;
 Jákup á Borg (1979-), footballeur féroïen ;
 Joe Borg (1952-), homme politique maltais ;
 Kim Borg (1919-2000), chanteur finlandais d'opéra ;
 Marco Borg (1971-), arbitre de football maltais ;   
 Martine Borg (19?-), actrice française ;
 Myriam Borg-Korfanty (1978-), handballeuse française ;
 Patrick Borg (1957-), comédien de doublage français ;
 Pär Aron Borg (1776-1839), professeur suédois et le fondateur de l'Institut des sourds et des aveugles de Manille ;
 Reginald Le Borg (1902-1989), réalisateur et scénariste austro-américain ;
 René Borg (1933-2014), réalisateur français ;
 Richard Borg (1948-), auteur de jeux de société américain ;
 Robert Borg (1913-2005), cavalier américain ;
 Sonia Borg (1931-2016), actrice et scénariste autrichienne ;
 Thomas Borg (1986 - ), dit Becri, figure emblématique de la culture hip hop lilloise, chroniqueur radio
 Veda Ann Borg (1915-1973), actrice américaine.

Pseudonyme 

 Sheila Borg (1941-2006?), chanteuse autrichienne.

Toponyme

Borg, village et quartier de Perl

Absalons borg, fort d'Absalon en danois

Borg dans le Comté de Nordland
Borg Massif (Queen Maud Land)

Borġ in-Nadur , temple mégalithique se situe à Birżebbuġa

Technique 
 BorgBackup, un programme de gestion de sauvegarde.

Fiction 
 Borg, une créature de la série Star Trek.
 Borg McEnroe, un film de 2017 réalisé par Janus Metz Pedersen sur les tennismen Björn Borg et John McEnroe.

Jeu d'échecs 
 La défense Borg est une ouverture du jeu d'échecs.
 L'anti-borg est une ouverture du jeu d'échecs.

Notes et références 

Homonymie de patronyme suédois
Homonymie de patronyme maltais
Patronyme lorrain
Homonymie de toponyme